Третий этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2018/2019 проходил с 7 по 9 декабря 2018 года на катке Ice Arena Tomaszów Mazowiecki (Томашув-Мазовецки, Польша). Забеги проводились на дистанциях 500, 1000, 1500 метров, командной гонке, командном спринте, а также на 5000 метров у женщин и 10 000 метров у мужчин.

Призёры

Мужчины 

 Рекорд катка был установлен в дивизионе В Йорритом Бергсмой — 13:14,96.

Женщины

Ссылки 
 Результаты третьего этапа

2018 год в конькобежном спорте